Sifton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Charles Proctor Sifton (1935-2009), juge fédéral américain
Clifford Sifton (1861-1929), politicien fédéral canadien
Sam Sifton (né en 1966), journaliste américain

Toponyme

Sifton, municipalité rurale du Manitoba
Sifton, localité non incorporée de la région de Virden au Manitoba
Sifton Park, quartier d'Edmonton en Alberta
Sifton Ranges, chaîne de montagnes des Rocheuses en Colombie-Britannique

Sifton, localité non incorporée de l'État de Washington

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme